Władysław Król ist der Name folgender Personen:

* Władysław Król (Eishockeyspieler) (1907–1991), polnischer Eishockeyspieler und Fußballspieler
 Władysław Król (Mediziner) (1917–1985), polnischer Mediziner und Hochschullehrer 
 Władysław Król (Schachspieler) (* 1940), polnischer Schachspieler